Карло Марангоні - італійський вчений.
 Число Марангоні
 Ефект Марангоні